Yangor steht für:

 früherer Name des Distrikts und früheren Gaus Aiwo auf der Pazifikinsel Nauru
 historische Ortschaft im Distrikt Denigomodu, frühere Schreibweise Ijoṅor̄, siehe Denigomodu #Historische Dörfer